Сухарики — пищевой продукт, см. также Сухари, также может обозначать:
 Орнамент, характерный для древнерусского зодчества, см. Дентикул.
 Строительный термин — вставка, обычно в виде стальной пластины, соединяющая несколько элементов несущей строительной конструкции (пояса и раскосы фермы, колонны, балки и т. д.) для создания единого укрупнённого несущего элемента из нескольких более мелких.
 Сухарики — река на Камчатке.